Alvik, village de la commune de Leksand, en Suède ;
 Alvik, village de la commune de Luleå, en Suède ;
 Alvik, quartier de la ville de Stockholm, capitale de la Suède ;
 Alvik, station du métro de Stockholm, desservant le quartier homonyme ;
 tunnel d'Alvik, tunnel ferroviaire.

Alvik peut aussi désigner :
 Éditions Alvik, éditeur français.